Ам може да се односи на:

 Ам (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Ам (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Ам (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома